Rock Master 2005  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które  odbyły się w roku 2007 w dniach 8-9 września.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenie wzięło udział 11 zawodników oraz 12 zawodniczek.

Bouldering 
Konkurencje; boulderingu, rozegrane zostały wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2007. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 8 zawodników oraz 7 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W kwalifikacjach do fazy finałowej we wspinaczce na szybkość wzięło udział 12 wspinaczy.

Przypisy

Bibliografia 
 

2007 we Włoszech
2007 we wspinaczce sportowej
Rock Master